Angelo Crespi (1877-1949) – filosofo e giornalista italiano
 Angelo Lorenzo Crespi (n. 1968) – giornalista italiano